Desa Pikatan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pikatan (administrativ by i Indonesien, lat -7,80, long 113,32), Jawa Timur, 
 Desa Pikatan (administrativ by i Indonesien, lat -8,06, long 112,01), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar